Наранхо Дулсе има више значења:

 Наранхо Дулсе (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Наранхо Дулсе (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику